Pedro Costa – regista portoghese (n. 1959)
Pedro Costa  – pseudonimo di Pedro Alexandre da Silva da Costa, giocatore di calcio a 5 portoghese (n. 1978)
Pedro Costa  – pseudonimo di Pedro Miguel de Castro Brandão Costa, calciatore portoghese (n. 1981)
Pedro Ferreira  – pseudonimo di Pedro Miguel Costa Ferreira, calciatore portoghese (n. 1991)
Pedro Costa Musté – regista spagnolo (1941-2016)